Tre metri sopra il cielo – romanzo di Federico Moccia del 1992.
 Tre metri sopra il cielo – film del 2004 ispirato all'omonimo libro, diretto da Luca Lucini.
 3MSC. Emozioni e sogno. Tre metri sopra il cielo. Lo spettacolo – musical ispirato dal libro di Moccia e dal film di Lucini.